A Europeiada ou Europeada é torneio realizada na Europa pela União Federal de Nacionalidades Europeias (FUEN). A primeira edição desta competição foi realizada em 2008 no distrito de Surselva na Suíça. Participarão da competição 17 equipes representando diversas minorias ao redor da Europa. A equipe vencedora foi o Tirol do Sul apos vencer os Croatas na Sérvia

Grupo A

Grupo B/C 

Jogo Classificatório

Grupo D

Grupo E

Fase Final

Quartas de Final

Semifinais

Decisão do Terceiro Lugar

Final

Premiação

Ligações Externas 
 Futebol independente da FIFA

FIFA